Dondușeni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Dondușeni - oraș, localitate de reședință administrativă a raionului Dondușeni
 Dondușeni - comună  din raionul Dondușeni

Localități omonime din Republica Moldova